Termòmetre de Can Cottet és un termòmetre electrònic lluminós i exterior que s'ha convertit en un element singular de la ciutat de Barcelona. Es troba a l'edifici de Can Cottet, que alberga l'Òptica Cottet, a l'inici de l'avinguda del Portal de l'Àngel del barri gòtic del districte de Ciutat Vella, establiment que forma part del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona, elaborat el 2016, en la categoria d'Elements d'Interès Paisatgístic.

L'instrument de mesura va ser dissenyat per Rolando Cottet, director de l'Òptica Cottet, i va ser instal·lat el 1955, però no entraria en funcionament fins al 25 de febrer de 1956. El projecte va anar a càrrec de l'arquitecte Pedro Ricard Biot. Aquest termòmetre s'inspira en un termòmetre lluminós similar de Copenhaguen i té com a finalitat fer de reclam publicitari de la botiga de l'edifici de can Cottet.

L'amplitud tèrmica del termòmetre va dels 5 graus sota zero fins als 42 graus centígrads. El termòmetre parteix dels 4 metres per sobre el terra, s'alça fins als 24 m i es troba a 0,6 m de la façana de l'edifici. L'aparell pesa dues tones i es caracteritza per les bombetes vermelles de l'interior les quals visualitzen la temperatura.

El termòmetre digital disposa d'una sonda situada a la base d'aquest i està totalment resguardada de sol per evitar mesures errònies. També disposa d'una resistència tèrmica que regula l'entrada de corrent segons la temperatura exterior.

El termòmetre de Can Cottet ha viscut diverses remodelacions, però sempre intentant mantenir la fisonomia externa de 1956. L'any 1998 ja va ser reformat aprofitant la rehabilitació de la façana de l'edifici. L'any 2009 va ser apagat i s'inicià la renovació tècnica interna on es substituïren els 710 tubs de neó per leds de baix consum. El juliol de 2011 i aprofitant la reencensa del termòmetre després de dos anys fora de servei, va ser distingit com a "Petit paisatge de Barcelona" distinció atorgada per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.

Referències 

Portal de l'Àngel
Termòmetres
Establiments emblemàtics de Barcelona